SPD steht für:
 Airspeed Aviation, ICAO-Code, ehemaliger kanadische Fluggesellschaft
 Flughafen Saidpur, IATA-Code, Flughafen in Bangladesch
 Power Rangers S.P.D. (Space Patrol Delta), 13. Staffel der Power Rangers
 Serial Presence Detect, Funktion eines bzw. von einem Baustein auf Speichermodulen in Computern
 Shanghai Pudong Development Bank, chinesische Bank
 Shimano Pedaling Dynamics, Firmenbezeichnung für Schuhverbindung auf Fahrrad-Klickpedalen
 Slovensko Planinsko Društvo Celovec, Alpenverein der Kärntner Slowenen
 SPD-Stellung, Abkürzung für Schießen, Passen, Dribbeln, Grundstellung eines Spielers im Basketballsport
 Sports Power Drive, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Strategic Plans Division, oberste Behörde der pakistanischen Nuklearstreitkräfte
 Surge Protective Device, siehe Überspannungsableiter
 Symmetrisch positiv definite Matrizen, siehe Matrix (Mathematik) #Eigenschaften von Bilinearformen

Parteien:
 Sozialdemokratische Partei Deutschlands, deutsche Partei
 Svoboda a přímá demokracie, tschechische Partei

SpD steht für:
 Sozialpsychiatrischer Dienst (auch SPDi)

Spd steht für:
 Speciedaler, norwegische Münzeinheit (1380–1875)

spd steht für:
 Saep (ISO-639-3-Code), Trans-Neuguinea-Sprachen in der Madang-Provinz, Papua-Neuguinea

SPD